Соловьёво — топоним:

Белоруссия 
 Соловьёво — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Казахстан 
 Соловьёво — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Соловьёво — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Соловьево — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Соловьёво — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Соловьево — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Соловьёво — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Соловьево — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Соловьево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Соловьёво — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Соловьёво — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Соловьёво — село в Становлянском районе Липецкой области.
Соловьёво — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Соловьёво — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Соловьево — деревня в Володарском районе Нижегородской области.
 Соловьёво — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Соловьево — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Соловьёво — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Соловьёво — деревня в Солецком районе Новгородской области
 Соловьёво — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Соловьево — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Соловьёво — поселок в Хворостянском районе Самарской области.
 Соловьёво — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Соловьёво — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Соловьёво — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Соловьёво — село, Ясиноватский район, Донецкая область.
 Соловьёво — село, Путивльский район, Сумская область.